Нуцинеллиды  — семейство морских двустворчатых моллюсков из отряда солемиид (Solemyida) подкласса первичножаберных.

Передняя часть створок раковины длиннее задней. Замок состоит из двух групп зубов: 1—2 удлинённых впереди и 2—9 коротких сзади, между ними имеется промежуток. Связка наружная. Отпечаток заднего мускула-замыкателя отсутствует или меньше переднего. Мантийная линия цельная.

Распространены всесветно.

Семейство известно с нижней юры. Включает два рода:  и , и, по данным 2013 года, 20 видов, не считая вымерших.

Роды и виды 
 Huxleyia (Adams, 1860)
 Huxleyia cavernicola (Hayami & Kase, 1993)
 Huxleyia concentrica (Verco, 1907)
 Huxleyia diabolica (Jousseaume, 1897)
 Huxleyia habooba (Oliver & Taylor, 2012)
 Huxleyia munita (Dall, 1898)
 Huxleyia pentadonta (Scarlato, 1981)
 Huxleyia sulcata (Adams, 1860)
 Nucinella (Wood, 1851)
 Nucinella adamsii (Dall, 1898)
 Nucinella boucheti (La Perna, 2005)
 Nucinella dalli (Hedley, 1902)
 Nucinella giribeti (Glover & Taylor, 2013)
 Nucinella kanekoi (Matsukuma, Okutani & Tsuchi, 1982)
 Nucinella maoriana (Hedley, 1904)
 Nucinella maxima (Thiele, 1931)
 Nucinella ovalis (Wood, 1840)
 Nucinella owenensis (Oliver & Taylor, 2012)
 Nucinella pretiosa (Gould, 1861)
 Nucinella serrei (Lamy, 1912)
 Nucinella subdola (Strong & Hertlein, 1937)
 Nucinella surugana (Matsukuma, Okutani & Tsuchi, 1982)
 Nucinella viridis (Matsukuma, Okutani & Tsuchi, 1982)
 Nucinella viridula (Kuznetzov & Schileyko, 1984)

Примечания 

Первичножаберные
Семейства двустворчатых